John Dougherty ist der Name folgender Personen:

* John Dougherty (Politiker, 1801) (1801–1879), US-amerikanischer Politiker (Illinois)
 John Dougherty (Politiker, 1857) (1857–1905), US-amerikanischer Politiker (Missouri)
 John Martin Dougherty (1932–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Scranton